Franz Ernst von Hessen-Darmstadt (* 25. Januar 1695 in Gießen; † 8. Januar 1716 in Darmstadt) war ein deutscher Adliger. 

Er war der Sohn des Landgrafen Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt und der Dorothea Charlotte von Brandenburg-Ansbach. Er ersetzte seinen Bruder Karl Wilhelm von Hessen-Darmstadt, der während des Spanischen Erbfolgekrieges starb, als Regimentsinhaber des Hessen-Darmstädtischen Kreisregiments.

Vorfahren

Literatur 
 Eckhart G. Franz (Hrsg.): Haus Hessen. Biografisches Lexikon. (= Arbeiten der Hessischen Historischen Kommission N.F., Bd. 34) Hessische Historische Kommission, Darmstadt 2012, ISBN 978-3-88443-411-6, Nr. HD 38, S. 306 (Eckhart G. Franz).

Weblinks 
 

Militärperson (Hessen-Darmstadt)
Familienmitglied des Hauses Hessen (Linie Darmstadt)
Geboren 1695
Gestorben 1716
Mann